Absorpcja (od łac. absorptio – pochłanianie) – termin stosowany w wielu dziedzinach oznaczający pochłanianie, wchłanianie.

Nauki przyrodnicze 
 fizyka 
 absorpcja neutronów
 absorpcja rentgenowska
 absorpcja promieniowania alfa
 absorpcja promieniowania beta
 absorpcja ze stanów wzbudzonych
 absorpcja termiczna
 absorpcja (optyka) – proces pochłaniania energii fali przez ciało
 pochłanianie (akustyka) – proces absorbowania energii fali dźwiękowej przez ciała fizyczne
 chemia fizyczna
 absorpcja (chemia fizyczna) – zjawisko oraz proces pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej lub stałej, lub też substancji ciekłej w całą objętość substancji stałej.

Absorpcji nie należy mylić z adsorpcją, która jest procesem wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, powodujący lokalne zmiany stężenia. Adsorpcję, absorpcję i wymianę jonową nazywa się wspólnie procesami sorpcji.

Proces odwrotny do absorpcji, adsorpcji czy ogólnie sorpcji to desorpcja.

Ekonomia 
 absorpcja krajowa – popyt krajowy
 absorpcja technologii

Językoznawstwo 
 absorpcja morfologiczna czyli perintegracja

Zobacz też 
 sorpcja
 adsorpcja
 spektroskopia absorpcyjna
 absorpcjometria w radiologii